LHH steht für:
 Lippe-Hockey-Hamm, Hammer Eishockeyverein
 LoveHateHero, kalifornische Post-Hardcore-Band
 Haltepunkt Heideloh (DS100-Code) an der Bahnstrecke Bitterfeld–Stumsdorf

lhh steht für:
 Laha (indonesische Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der malayo-polynesischen Sprachen

LHH